Иван Якушкин:
 Якушкин, Иван Вячеславович (1885—1960) — советский растениевод, академик ВАСХНИЛ; сын В. Е. Якушкина.
 Якушкин, Иван Дмитриевич (1794—1857) — декабрист из рода Якушкиных, автор автобиографических записок.
 Якушкин, Иван Игнатьевич (1918—1945) — участник Советско-финской и Великой Отечественной войн; Герой Советского Союза.